Defender II может употребляться в следующих значениях:

Вооружение и военная техника 
 Defender II (зенитный ракетно-артиллерийский комплекс) — американский опытный всепогодный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс, разработанный в первой пол. 1980-х гг. на основе ЗРК Defender I

Летательные аппараты 
  — американский ударный вертолёт, военный вариант гражданской модели 500MD, разработанный в кон. 1970-х гг. на основе армейского многоцелевого вертолёта Hughes OH-6 Cayuse
 PAC P-750 Defender II — новозеландский контрпартизанский самолёт, военный вариант гражданской модели P-750, разработанный в 2000-х гг. на основе самолёта укороченного взлёта и посадки PAC P-750 XSTOL

Программные продукты 
 Stargate (игра, 1981) (альтернативное название Defender II) — американская компьютерная игра 1981 года в жанре аркады
 Star Defender 2 — американская компьютерная казуальная игра 2005 года в жанре аркады

См. также 
 Defender
 Защитник